Бирюковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бирюковка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Бирюковка — село в Приволжском районе Астраханской области.
 Бирюковка — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Бирюковка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Бирюковка — посёлок в Богатовском районе Самарской области.
 Бирюковка — деревня в Екатериновском районе Саратовской области.
 Бирюковка — деревня в Узловском районе Тульской области.

См. также 
 Бирюковский